Films
A Shot in the Dark (1933), een Britse film van George Pearson
A Shot in the Dark (1935), van Charles Lamont
A Shot in the Dark (1941), van William C. McGann
A Shot in the Dark (1947), ook bekend als Dragnet en Dark Bullet
A Shot in the Dark (1964), een film uit de Pink Panther-reeks
Shot in the Dark (2002), documentaire van Adrian Grenier

Muziek
Shot in the Dark (album), een album van Great White
Shot in the Dark (Ozzy Osbourne), een lied van Ozzy Osbourne
Shot in the Dark (Within Temptation), een lied van Within Temptation 

Overig
A Shot in the Dark (Homicide: Life on the Street), een aflevering van de tv-serie Homicide: Life on the Street
A Shot in the Dark (ER), een aflevering van ER
Shot in the Dark (Haven)", een aflevering van de tv-serie Haven